Оса́да Тённинга:
 Осада Тённинга (1700) — осада Тённинга датскими войсками.
 Осада Тённинга (1713—1714) — осада Тённинга русско-саксонско-польскими войсками.